Ялови́й — українське прізвище. Жіноча форма — Ялова.

Відомі носії 
 Яловий Гаррі Кирилович (1940—2015) — український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, академік АІН України.
 Яловий Іван Павлович (1919—2006) — український радянський військовий льотчик, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Яловий Михайло Омелянович (1895—1937) — український поет, прозаїк, драматург (псевдонім — Юліян Шпол).